Mario Richter (* 2. September 1983 in Sigmaringen) ist ein deutscher Zauberkünstler, Straßenkünstler und Moderator.

Bekannt geworden ist er vor allem durch seine Entfesselung im Bodensee. Bei dieser Spendenaktion für eine Kinderkrebshilfe entfesselte er sich als erster Mensch in Deutschlands größtem See. Zudem arbeitete er als Radiosprecher bei Radio Seefunk RSF. Als Zauberkünstler bezauberte er unter Anderen Eros Ramazzotti, Thomas Gottschalk und den Ex-Bundespräsidenten Johannes Rau.

Biografie 
Nach der Realschule und dem kaufmännischen Berufskolleg schloss Mario Richter eine 3-jährige Ausbildung zum Restaurantfachmann im Steigenberger Graf Zeppelin Hotel in Stuttgart ab. Nach der Ausbildung arbeitete er in einigen Restaurants und wurde schließlich Restaurantleiter. Danach wechselte er zum Radio, nach seinen Angaben, weil er schon immer in die Unterhaltungsbranche wollte.

Er arbeitete bei diversen Radiosendern. Als Radiosprecher bei Radio Seefunk RSF wurde er als Moderator vor Ort und auch als Zauberkünstler eingesetzt.

Nach der Ausbildung zum Radiosprecher machte Richter mit 27 Jahren sein Hobby zum Beruf und wurde professioneller Zauberkünstler und Moderator. Er tritt bei diversen Anlässen auf. Unter anderem war er Stammkünstler bei der Radio 7 Charity Night zugunsten der Radio 7 Drachenkinder (Eine Hilfs-Initiative von Peter Maffay).Außerdem trat er bereits bei vielen renommierten Firmen, Freizeitparks und auf Kreuzfahrtschiffen auf. Bei verschiedenen Straßenfestivals wurde er ebenfalls gebucht und gewann auch mehrere Publikumspreise.

Für ein bundesweites Echo in den Medien sorgte Mario Richter am 15. April 2018 im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntages in Friedrichshafen am Bodensee, als er sich – wie einst Harry Houdini – mit Stahlketten, Vorhängeschlössern und Bleigewichten ins Schwäbische Meer stürzte. Rund 45 Sekunden später tauchte und er wieder auf und sorgte damit für begeisterten Applaus.

Diese Aktion führte Mario Richter für einen guten Zweck durch. Der gesamte Erlös dieses Events und des am 20. April 2018 stattfindenden "Benefiz-Zaubers am See" kam einer Kinderkrebs-Hilfsorganisation zugute. Die Spendensumme betrug 2044,09 Euro (Stand: 23. April 2018).

Weblinks 
 https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=tXm6RXv1gs4
 http://www.bodensee-woche.de/die-69-konstanzer-splitternacht-mit-mario-richter-ausverkauft-44215/
 http://www.zaubererundmoderator.de
 https://www.youtube.com/watch?v=IgjI5OyoB3I

Einzelnachweise 

Zauberkünstler
Deutscher
Geboren 1983
Mann